Harcov může znamenat:

 Harcov (Brzice) – část (katastrální území) obce Brzice v okrese Náchod v České republice
 vodní nádrž Harcov – vodní nádrž na Harcovském potoce v okrese Liberec v České republice

Související články 
 Starý Harcov – část obce Liberec v okrese Liberec v České republice
 Nový Harcov – část obce Liberec v okrese Liberec v České republice, v katastrálním území Starý Harcov